Die Kirche St. Veit ist die evangelisch-lutherische Stadtkirche von Naila im Frankenwald. Sie ist Sitz des evangelischen Dekanats Naila.

Geschichte 
Naila wurde als bambergisches Lehen erstmals in der Mitte des 14. Jahrhunderts urkundlich erwähnt. 1374 ist eine abgegangene Kapelle belegt. 1435 befand sich eine Veitskirche im Ort. Nach der Reformation wurde die Pfarrei Naila 1537 protestantisch.

Orgel 
Die Orgel wurde 1997 durch die Berliner Orgelbauwerkstatt Karl Schuke erbaut. Das Schleifladen-Instrument hat 36 Register auf zwei Manualen und Pedal. Die Spieltrakturen sind mechanisch, die Registertrakturen sind mechanisch und elektrisch. Die Disposition lautet:

 Koppeln: II/I, I/P, II/P

Literatur

Weblinks 

 Website der Kirchengemeinde

Einzelnachweise 

Naila
Naila
Naila
Baudenkmal in Naila
Naila
Kirchengebäude in Europa
Bauwerk in Naila